Baigorria es un apellido antiguo. Deriva del idioma vasco y significa Río rojo. I-Bai, río y Gorria Rojo. A es el artículo o sufijo. Los portadores del apellido, se encuentran en su mayoría en Francia y algunos en Argentina.

Orígenes 
Las raíces del apellido se remontan al año 900 aproximadamente, cuando (según la leyenda) un antiguo rey paseaba por los montes vascos y vio un río rojo. Sus centinelas creyeron que el hombre estaba fuera de sus cabales, por lo que lo llamaron en secreto "Baigorria". La zona donde se encontraba el supuesto río, comenzó a llamarse Baigorri, que significa Río rojo. Hasta el día de hoy, esta ciudad sigue existiendo.

Escudo 
"Grabado en oro, yace majestuosa una grulla en su color original. A su diestra se encuentra una piedra y sobre ella de una flor de lis, de color zafiro azur"

Apellidos del País Vasco